Rhododendron 'Jolie Madame' — сорт зимостойких листопадных рододендронов.

Происхождение 
По данным Deutsche Genbank Rhododendron:

Биологическое описание 

Листопадный кустарник. Высота в 10-летнем возрасте около 1,82 м. Максимальная высота 3 м. Тип роста куста вертикальный.

Листья эллиптические, тёмно-зелёные, осенью тёмно-бордовые.

Соцветия несут 7—9 цветков.

Цветки розовые с малозаметным оранжево-жёлтым пятном, воронкообразные, ароматные.

Цветение в конце мая — середине июня.

В культуре 
Выдерживает понижения температуры до −32 °С. Зоны морозостойкости: 5—8.

Продолжительность жизни более 40 лет.

Рекомендуется высаживать в местах хорошо освещенных солнцем или в полутени. Почвы кислые, хорошо дренированные, влажные. При выращивании на полном солнце не рекомендуется допускать пересыхания корнеобитаемого участка почвы.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 

Jolie Madame